Орто-Юрях — річка на острові Великому Ляховському, Республіка Саха, Росія
 Орто-Юрях — річка на острові Котельному, Республіка Саха, Росія
 Орто-Юрях — мис на сході острова Великий Ляховський, Ляховські острови, Росія